Miejscowości
 Włocin-Kolonia – kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Włocin-Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki